Uru - uma ave
Uru (metal)
O Rei Leão - um personagem no desenho animado da Disney

Localidades

Uru (São Paulo)

Desambiguação